Aldertjärnen kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Aldertjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Aldertjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Aldertjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (5,82 ha)
Aldertjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Aldertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (7,38 ha)
Aldertjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Aldertjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 706394-170052), sjö i Umeå kommun, 
Aldertjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 707794-169831), sjö i Umeå kommun, 
Aldertjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun, 
Aldertjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (19,6 ha)
Aldertjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Aldertjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Åldertjärn
Altjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn